Kupiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Kupiainen (né en 1954), physicien et mathématicien finlandais
Matias Kupiainen (né en 1983), guitariste et compositeur finlandais du groupe Stratovarius
Petteri Kupiainen (né en 1960), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois